La Temporada 1879 de la Liga Nacional fue la cuarta temporada de la Liga Nacional.

Los Providence Grays lograron su primer campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1879
Estados Unidos en 1879
Deporte en 1879